Золотарёвское сельское поселение — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Золотарёвское сельское поселение — в Залегощенском районе Орловской области.
 Золотарёвское сельское поселение — в Семикаракорском районе Ростовской области.